Геспералоэ () — род однодольных растений подсемейства  семейства .

Виды

Примечания

Ссылки 
  
  
 Hesperaloe  in Flora of North America 

Агавовые